Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Vincent (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Vincent-de-Paul (1584-1660), grand bienfaiteur des pauvres et fondateur des Lazaristes. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Vincent trouve (ou se trouvait) dans la rue.

Rue Saint-Vincent à Evere

Rue Saint-Vincent à Montréal

Place Saint-Vincent et quai Saint-Vincent, à Lyon
 Rue Saint-Vincent à Nantes
 Rue Saint-Vincent à Paris
 L'ancienne rue Saint-Vincent à Paris devenue la rue Saint-Roch

Culture 
 Rue Saint-Vincent, chanson d'Aristide Bruant

Vincent Rue